Motobécane
MBK Center, een groot winkelcentrum in Bangkok
MBK Entertainment, een Zuid-Koreaans platenlabel